Tâmpa steht für:

 Tâmpa (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara, Rumänien
 Tâmpa (Mureș), Dorf im Kreis Mureș, Rumänien
 Tâmpa (Berg), Berg in Brașov, Rumänien

Siehe auch:
 Tampa (Begriffsklärung)